ʻAhoʻeitu Tupou VI de Tonga (ʻAhoʻeitu ʻUnuakiʻotonga Tukuʻaho; Nukualofa 12 de julio de 1959) es el actual rey de Tonga. Accedió al trono el 18 de marzo de 2012, tras la muerte de su hermano mayor, el rey Jorge Tupou V.

Fue primer ministro de Tonga, desempeñando el cargo desde el 3 de enero de 2000 al 11 de febrero de 2006. También ocupó el puesto de ministro de Asuntos Exteriores desde octubre de 1998 hasta agosto de 2004 y ministro de Defensa desde esa fecha hasta septiembre de 2004. Sirvió como Alto Comisionado de Tonga en Australia (residiendo en Canberra) hasta su ascenso como soberano.

Primeros años y educación 
Nació el 12 de julio de 1959 en el Palacio Real de Nukualofa, como el cuarto hijo y tercer varón de los príncipes herederos Tupoutoʻa-Tungī –quien luego se convertiría en el rey Taufa'ahau Tupou IV– y Halaevalu Mataʻaho ʻAhomeʻe. Al momento de su nacimiento fue el undécimo nieto de la reina Salote Tupou III y su marido Viliami Tungī Mailefihi.

Fue educado en The Leys School, Cambridge entre 1973 y 1977. Posteriormente, ingresó en la Universidad de Anglia del Este, donde cursó Estudios para el Desarrollo entre 1977 y 1980. Inició su carrera militar formando parte de la Real Marina de Tonga de los Fuerzas Armadas de Su Majestad en 1982, y en 1987 ascendió al rango de capitán de corbeta. En 1988 obtuvo una diplomatura en estudios estratégicos por el U.S, Naval War College de Newport, Rhode Island. Desde 1990 a 1995 dirigió el PPB Voea Pangai desempeñando labores de mantenimiento de la paz en Bougainville, Papúa Nueva Guinea. En 1997 obtuvo una maestría en estudios de defensa en la Universidad de Nueva Gales del Sur, y en 1999 una maestría en relaciones internacionales por la Universidad Bond. A su vez, regresó a Tonga para desempeñar deberes reales, dando fin a su carrera militar.

Vida pública 
En su regreso a Tonga a finales de la década de los noventa, fue nombrado titular de las carteras ministeriales de defensa y asuntos exteriores, cargos que ocupaba su hermano mayor, el entonces príncipe heredero (Tupoutoʻa'.) A inicios de 2000 fue designado primer ministro de su padre, y ocupó el puesto hasta su dimisión el 11 de febrero de 2006 en medio de huelgas y protestas a favor de un régimen democrático; fue sucedido por Feleti Sevele. En septiembre de ese año, se produjo el fallecimiento de su padre, ascendiendo su hermano al trono como Jorge Tupou V, por lo que él se convirtió en príncipe heredero ya que el nuevo monarca era soltero y no tenía descendencia legítima: se le fue otorgado el título Tupoutoʻa, mientras que renunció a los títulos 'Ulukalala y Ata, que fueron concedidos a sus dos hijos varones respectivamente.

Entre 2008 y 2012 se desempeñó como Alto Comisionado de Tonga en Australia, y desde 2010 como embajador no residente en Japón. Se mantuvo en ambos puestos hasta su ascensión al trono en 2012. En 2013 fue designado canciller de la Universidad del Pacífico Sur.

Reinado

Sucesión y coronación 
El 20 de marzo de 2012, mediante un comunicado de la oficina del Primer Ministro, se anunció el fallecimiento del rey Jorge Tupou V, mientras se encontraba ingresado en un hospital de Hong Kong.  El príncipe Tupoutoʻa Lavaka se convirtió en rey en ese momento, pero fue formalmente proclamado el 19 de marzo por el Consejo Privado, adoptando el nombre de Tupou VI.

La ceremonia de coronación de los reyes Tupou VI y Nanasipau’u tuvo lugar el 4 de julio de 2015 en la Iglesia del Centenario de Nukualofa. La misma fue oficiada por el reverendo D'Arcy Wood, un ministro retirado de la Iglesia Unida de Australia, que fue asistido por los reverendos ‘Ahio y Tevita Havea, presidente y secretario general de la Iglesia Wesleyana Libre de Tonga. El monarca fue ungido con aceite sagrado, y se le presentó un anillo y un cetro, además de la corona real con la que fue coronado por Wood, puesto que ningún togano puede tocar la cabeza de su rey. Aproximadamente 15 mil personas personas llegaron al país para formar parte de las celebraciones, que duraron un total de once días, comenzando una semana antes de la rito religioso con la taumafa kava –ceremonia ancestral de entronización en la que el monarca bebe kava junto a los principales nobles–, en la que fue instaurado como el 24.° Tu'i Kanokupolu.

Dentro de los invitados a la coronación se encontraron: los príncipes herederos de Japón Naruhito y Masako; el presidente de la Polinesia Francesa Édouard Fritch, de Fiyi ‘Epeli Nailatikau y de Nauru, Baron Waqa; el gobernador general de Nueva Zelanda Jerry Mateparae y el de las Islas Salomón, Frank Kabui.

Matrimonio y descendencia 
Ahoeitu está casado con su prima segunda, Nanasipauʻu Tukuʻaho, hija del barón Vaea de Houma, y de su esposa, la baronesa Tuputupu Vaea de Houma (nacida Tuputupukipulotu Lausiʻi). Contrajeron matrimonio en la Capilla Real de Nukuʻalofa, el 11 de diciembre de 1982.

El matrimonio ha tenido tres hijos:
Su Alteza Real la princesa Lātūfuipeka Tukuʻaho (nacida el 17 de noviembre de 1983 en Nukualofa). Sustituyó a su padre como alto comisionado de Tonga para Australia cuando este ascendió al trono.
Su Alteza Real el príncipe heredero Tupoutoʻa ʻUlukalala (nacido el 17 de septiembre de 1985 en Nukualofa). Contrajo matrimonio en la Iglesia Metodista Centenaria de Nukuʻalofa el 12 de julio de 2012 con su doble prima segunda, Sinaitakala Fakafānua, hija del Dr. Kinikinilau Fakafānua, VII noble Fakafānua, y de su esposa, la princesa ʻOfeina de Tonga, lady Fakafānua, ambos primos hermanos del rey Tupou VI. Tienen cuatro hijos en común:
Su Alteza Real el príncipe Taufaʻahau Manumataongo (nacido el 10 de mayo de 2013 en Auckland).
Su Alteza Real la princesa Halaevalu Mataʻaho Tukuʻaho (nacida el 14 de julio de 2014 en Auckland).
Su Alteza Real la princesa Nanasipauʻu Eliana Tukuʻaho (nacida el 20 de marzo de 2018 en Auckland)
Su Alteza Real la princesa Salote Mafileʻo Pilolevu (nacida el 25 de febrero de 2021 en Canberra).
Su Alteza Real el príncipe Ata (nacido el 27 de abril de 1988 en Nukuʻalofa). Sucedió a su padre en el título de príncipe Ata cuando este ascendió al trono.

Título y tratamientos 

 12 de julio de 1959 – 11 de septiembre de 2006: Su Alteza Real el príncipe ʻAhoʻeitu ʻUnuakiʻotonga Tukuʻaho
 11 de septiembre de 2006 – 18 de marzo de 2012: Su Alteza Real el príncipe Tupoutoʻa Lavaka
 18 de marzo de 2012 – presente: Su Majestad el Rey de Tonga

Su título oficial es «Su Majestad, Ahoʻeitu ʻUnuakiʻotonga Tukuʻaho Tupou VI, por la Gracia de Dios, rey de Tonga».

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas tonganas 
 Soberano Gran Maestre de la Orden de la Corona de Tonga (18/03/2012).
 Soberano Gran Maestre de la Real Orden del Rey Jorge Tupou I (18/03/2012).
 Soberano Gran Maestre de la Real Orden de Pouono (18/03/2012).
 Soberano Gran Maestre de la Ilustrísima Orden de la Reina Sālote Tupou III (18/03/2012).
 Soberano Gran Maestre de la Orden de la Casa Real de Tonga (18/03/2012).
 Soberano Gran Maestre de la Real y Militar Orden de San Jorge (18/03/2012).
 Soberano Gran Maestre de la Orden del Fénix de Tonga (18/03/2012).
 Soberano Gran Maestre de la Real Orden de Oceanía (18/03/2012).
 Medalla Conmemorativa de la Coronación de Jorge Tupou V (01/08/2008).
 Medalla General de Servicio a la Defensa de Tonga (04/07/1995).
 Medalla Conmemorativa del Jubileo de Tupou IV (04/07/1992).
 Medalla de la Defensa de Tonga por el Largo Servicio y la Buena Conducta.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Biografía aportada por el Gobierno de Tonga (en inglés)

Alumnado de la Universidad de Anglia del Este
Políticos de Tonga
Reyes de Tonga
Monarcas reinantes
Embajadores de Tonga en Australia
Embajadores de Tonga en Japón
Primeros ministros de Tonga